Червоная Нива — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Нива — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Червоная Нива — до 2016 г. название села Тилигульское в Лиманском районе Одесской области.
 Червоная Нива — до 2016 г. название посёлка Викторовка в Богодуховском районе Харьковской области.